

Anno 
 1070 – (MLXX in numeri romani) è un anno dell'XI secolo 
 1070 a.C.

Matematica 
 1070 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1070 Tunica – asteroide della fascia principale del sistema solare